

Geografia 
Ostia – antica città portuale romana e sito archeologico.
 Ostia Antica – XXXV zona di Roma e centro abitato presso il sito archeologico di Ostia.
 Ostia o Lido di Ostia – frazione litoranea del comune di Roma.
 Ostia Parmense – frazione di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma.
 Ostia Aterni – Corrispondente ad Aternum, l'odierna Pescara.

Altro 
 Ostia – offerta a una divinità nel culto della religione romana.
 Ostia – cialda di pane azzimo di forma circolare usata nella liturgia cattolica.
 Ostia – nave militare italiana della Regia Marina.
 Ostia – film del 1970 di Sergio Citti.